

Результаты соревнований

Мужчины 

Зачёт AFUЗачёт PAR

Женщины 

Зачёт AFUЗачёт SBX

Смешанные команды

Порядок начисления очков

Зачёт кубка мира

Мужчины

Женщины

Зачёт кубка наций 

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
Мужчины

| valign=top |Женщины

| valign=top |
Общий зачёт

|}

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
'''Мужчины

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2021/2022
Кубок мира по сноуборду